Кратер Гриньяр () — небольшой ударный кратер в северной полярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь французского химика Виктора Гриньяра (1871—1935) и утверждено Международным астрономическим союзом в 2009 г.

Описание кратера 

Кратер Гриньяр лежит на юго-восточном участке кратера Эрмит. Другими его ближайшими соседями являются кратер Ленард на западе, кратер Эпинус на северо-западе, кратер Гор на севере, кратер Сильвестр на юге и кратер Лавлейс на юго-западе. 

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 13 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет эллиптическую форму с большой осью ориентированной в направлении северо-восток – юго-запад, практически не разрушен. Внутренний склон вала гладкий и крутой. Высота вала над окружающей местностью составляет 480 м, объем кратера составляет приблизительно 90 км³. 

Дно чаши кратера за счет близости к северному полюсу практически всегда находится в тени.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны